Kameszkowo – miasto w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, 41 km na północny wschód od Włodzimierza. W 2006 liczyło 13 852 mieszkańców.

Miasta w obwodzie włodzimierskim